Список президентов Науру включает лиц, замещавших пост президента Республики Науру (, ) с 1968 года, когда страна обрела независимость. Дополнительно указан период полномочий председателя Переходного государственного совета () Хаммера Де-Робурта с момента провозглашения республики до избрания его первым президентом страны.

Президент избирается парламентом из числа его членов и является одновременно главой государства и главой правительства Науру, а также может занимать иные министерские посты. Однопалатный парламент Науру состоит из 19 членов (до 2013 года — из 18 членов), со сроком полномочий в 3 года; этот же срок установлен для президентских полномочий, с правом неограниченного переизбрания. Парламент обладает и правом вынесения вотума недоверия президенту простым большинством голосов.

В Науру отсутствуют официальные политические партии, неофициальные играют незначительную роль. Применённая в первом столбце нумерация является условной, в столбце «Выборы» указаны электоральные процедуры, сформировавшие состав парламента, избравший президента Науру. В отличие от парламента Науру и других государственных учреждений, расположенных в округе Ярен (официальной столицы в республике нет), резиденция президента — Государственный дом — находится в северном округе Анетан.

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов Науру

См. также 
 Премьер-министр Науру

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Науру (архивная копия 2022-09-30)
 Nauru: History (архивная копия 2020-03-29)

Науру
Науру
Списки:Науру